Václav Pšenička ist der Name folgender Personen:

* Václav Pšenička senior (1906–1961), tschechoslowakischer Gewichtheber
 Václav Pšenička junior (1931–2015), tschechoslowakischer Gewichtheber